Martinsbrunnen steht für
Martinsbrunnen (Bonn)
Martinsbrunnen (Chur)
Martinsbrunnen (Kaiserslautern)
Siehe auch:
Martinsbrunn